Dannon ist der Familienname von:

 Tony Dannon (1924–2011), US-amerikanischer Jazzmusiker

Dannon ist der Name, unter dem der französische Molkereikonzern Danone in den Vereinigten Staaten auftritt